Сланцерудниковское сельское поселение — муниципальное образование в составе Озинского района Саратовской области. 

Административный центр — село Сланцевый Рудник.

Населённые пункты 
 посёлок Сланцевый Рудник — административный центр;

Население

Местное самоуправление 
Главой поселения является Милосердный Вячеслав Иванович

Ссылки 
 http://ozinki.sarmo.ru/

Сельские поселения Саратовской области
Муниципальные образования Озинского района